«Tractat de Berlín» fa referència a diversos tractats signats a la ciutat de Berlín:
 Tractat de Berlín (1742), signat entre Maria Teresa I d'Àustria i Frederic II de Prússia.
 Tractat de Berlín (1878), pel qual es reconegué la plena independència dels principats de Sèrbia, Montenegro i Romania i l'autonomia de Bulgària.
 Tractat de Berlín (1885) o Conferència de Berlín, realitzada per tractar els problemes de l'expansió colonial a Àfrica.
 Tractat de Berlín (1889), pel qual es va reconèixer la independència de Samoa.
 Tractat de Berlín (1899), pel qual Samoa va quedar dividida en dues parts: Samoa Alemanya i Samoa Nord-americana.
 Tractat de Berlín (1921), signat entre els Estats Units d'Amèrica i Alemanya després de la Primera Guerra Mundial.
 Tractat de Berlín (1926), signat entre Alemanya i la Unió Soviètica garantint la neutralitat d'ambdós països.